Angurugu ist eine Aborigines-Siedlung auf der Insel Groote Eylandt, welche etwa 50 Kilometer vor dem Arnhem Land im Gulf of Carpentaria liegt und zum australischen Northern Territory gehört. Die Siedlung befindet sich etwa mittig der Westküste von Groote Eylandt, sechs Kilometer flussaufwärts des Anuguru Rivers und etwa einen Kilometer vom Flughafen entfernt. Darwin liegt etwa 650 Kilometer östlich und die Festlandküste befindet sich in einer Entfernung von etwa 50 Kilometern.

Geschichte 
Die ersten Menschen, die auf Groote Eylandt lebten, waren die Aborigines der Anindilyakwa. 1921 entstand die erste europäische Siedlung, 13 Kilometer südlich von Angurugu, die Emerald River Mission. Angurugu wurde 1943 gegründet, als die Royal Australian Air Force während des Pazifikkriegs eine Landebahn baute. Ebenso eröffnete dort die Church Missionary Society eine Aborigines-Missionsstation, in der bereits in den 1950er Jahren alle Aborigines von Groote Eylandt lebten.

1964 begann bei Angurugu der Abbau eines der größten Manganerzvorkommen der Erde mit einer jährlichen Förderung von über drei Millionen Tonnen. Betrieben wird die Mine von der GEMCO (Groote Eylandt Mining Company Pty Ltd.), einem Gemeinschaftsunternehmen von Anglo American und BHP Billiton, die 40 bzw. 60 Prozent der Unternehmensanteile halten. Das Bergbauunternehmen beschäftigt zahlreiche lokale Aborigines.

Der gesamte Archipel von Groote Eylandt wurde 2006 zur Indigenous Protected Area erklärt. 97 % der Bevölkerung des Ortes sind Aborigines.

Im Ort gibt es eine Schule mit 19 Vollzeit-Lehrern und das Angurugu Health Centre.

Anindilyakwa 
Der Aborigines-Stamm der Anindilyakwa besteht aus 14 Clans. Sie sprechen ihre eigene Sprache Anindilyakwa und Englisch. Ein Teil spricht auch Yolngu Matha. Um nach Angurugu zur reisen, ist eine Erlaubnis vom East Arnhem Shire erforderlich. Das Leben und die Kultur dieses Aborigines-Stammes war 1948 Gegenstand der Arnhem Land Expedition unter Leitung von Charles Mountford.

Klima

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kunbarllanjnja Community Government Council
 Regionen des Northern Land Council

Ort im Northern Territory
Aborigines-Siedlung
East Arnhem Region